Die UCI-Bahn-Weltmeisterschaften der Junioren 2014 wurden vom 8. bis 12. August im Gwangmyeong Velodrome im südkoreanischen Gwangmyeong, einem Vorort von Seoul, ausgetragen.

Gemeldet waren 439 Sportler (219 Männer und 200 Frauen) aus 33 Ländern. Erfolgreichster männlicher Sportler der Weltmeisterschaften war der Neuseeländer Regan Gough, der insgesamt vier Medaillen errang: jeweils Gold in Zweier-Mannschafts- und Punktefahren sowie Silber in Einer- und Bronze in der Mannschaftsverfolgung. Zweimal Gold errang die Australierin Alexandra Manly, die in der Einer- und Mannschaftsverfolgung erfolgreich war.

Resultate

Sprint

Keirin

Zeitfahren

Teamsprint

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Scratch

Punktefahren

Omnium 

Im abschließenden Punktefahren des Omniums der Frauen kam es zu einem schweren Sturz, in den die auf Platz zwei liegenden Dänin Amalie Dideriksen, die auf Platz vier liegende Deutsche Lisa Klein sowie die Koreanerin Kim Bo-bae verwickelt waren. Dideriksen und Klein erlitten beide einen Schlüsselbeinbruch. Über Verletzungen der koreanischen Fahrerin ist nichts bekannt.

Madison

Medaillenspiegel

Aufgebote

Deutschland 
 Kurzzeit Junioren: Dirk Grottker, Moritz Meißner, Aaron Reiß, Dominic Riedel, Udo Scheinpflug
 Kurzzeit Juniorinnen: Doreen Heinze, Emma Hinze
 Ausdauer Junioren: Leo Appelt, Jasper Frahm, Marcel Franz, Robert Jäger, Marc Jurczyk, Moritz Malcharek
 Ausdauer Juniorinnen: Katja Breitenfellner, Michaela Ebert, Lisa Klein, Alina Lange, Sofie Mangertseder, Laura Süßemilch

Schweiz 
 Gino Mäder (VC Jura Wiedlisbach), Patrick Müller (RV Wetzikon, Team Gadola-Wetzikon), Lukas Rüegg (VC Hittnau, Team Gadola-Wetzikon), Martin Schäppi (VC Echallens), Nico Selenati (RV Wetzikon, Team Gadola-Wetzikon)

Österreich 
Es nahmen keine Sportler aus Österreich an den Weltmeisterschaften teil.

Siehe auch 
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2014

Weblinks 
 
 uci.ch (englisch)
 

2014
Radsportveranstaltung 2014
Bahnradsport-Wettbewerb in Südkorea
Sportveranstaltung in Gwangmyeong